Borrowed Time steht für:

 Borrowed Time (Band), US-amerikanische Band
 Borrowed Time (Computerspiel), Computerspiel (1985)
 Borrowed Time (Film), US-amerikanischer Kurzfilm von Andrew Coats und Lou Hamou-Lhadj (2015)